Попково — упразднённая деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входила в состав Талицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Колкачский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 59,7 км, до центра муниципального образования Талиц по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Оксино, Починок, Гора.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

27 февраля 2021 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Попково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Кирилловского района